Андрей Эдуардович Выскребенцев (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Звезда» Санкт-Петербург.

Карьера

«Мариуполь» 
Воспитанник донецкого «Металлурга» и «Мариуполя». В 2019 году стал тренироваться с основной командой. 25 августа 2019 года дебютировал в украинской Премьер лиге против донецкого «Шахтёра». Свой второй матч сыграл также против донецкого «Шахтёра» 30 октября 2020 года. Затем к играм с основной командой футболист почти не привлекался.

Аренда в «Ужгород» 
В июле 2021 года отправился в аренду в «Ужгород». Дебютировал за клуб 24 июля 2021 года против «Прикарпатья». Закрепился в клубе, сыграл за время арендного соглашения в 17 матчах во всех турнирах. По окончании аренды покинул клуб.

«Слуцк» 
24 февраля 2022 года перешёл в белорусский клуб «Слуцк». Дебютировал за клуб 2 апреля 2022 года во 2 туре Высшей Лиги в матче против гродненского «Немана». Первый гол забил 21 апреля 2022 года в матче против дзержинского «Арсенала». Начинал сезон в клубе как ключевой игрок стартового состава, однако затем с конца августа 2022 года потерял место в основной команде оставаясь в основном на скамейке запасных. По итогу за клуб сыграл в 20 матчах во всех турнирах, где отличился своим единственным забитым голом. В декабре 2022 года покинул клуб расторгнув контракт по соглашению сторон.

«Звезда» Санкт-Петербург 
В феврале 2023 года футболист пополнил ряды российского клуба «Звезда» из Санкт-Петербурга. Дебютировал за клуб 27 февраля 2023 года в матче Кубка России против клуба «Пари Нижний Новгород», выйдя на поле в стартовом составе.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ужгород»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Звезда» Санкт-Петербург